est le nom de plusieurs chansons de différents artistes :
 I Will est une chanson des Beatles ;
 I Will est une chanson de Namie Amuro ;
 I Will est une chanson de Radiohead ;
 I Will est une chanson de Kato Miliyah.